Лос Хирасолес има више значења:

 Лос Хирасолес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Хирасолес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хирасолес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хирасолес, Гранха (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хирасолес, Виверо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хирасолес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хирасолес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хирасолес (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хирасолес (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хирасолес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хирасолес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хирасолес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хирасолес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хирасолес (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хирасолес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хирасолес (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хирасолес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Хирасолес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хирасолес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хирасолес (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хирасолес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хирасолес (Бенито Хуарез, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хирасолес (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хирасолес (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хирасолес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Хирасолес (Бенито Хуарез, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хирасолес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Хирасолес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хирасолес (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хирасолес (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Хирасолес, Агустин Рамос де Лира (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику